

Pessoas
Ben Hanley
Paul Hanley

Localidades
Hanley (Staffordshire)
Hanley Hills

Outros
Framing Hanley - uma banda

Desambiguação